

События 
 Консулы Флавий Паулин и Иоанн Скиф.
 498—514 — Папа св. Симмах.
 Отмена в Византии налога хрисаргира.
 Взятие вэйцами г. Юань (в Хэнани).
 Мин-ди умер. Возведён на престол Сяо Бао-гуань.
 498—501 — Император Ци Сяо Бао-гуань.
 Мятеж иньшаньских телеутов и его подавление.
 498—506 — 25-й император Японии Бурэцу.
 25 декабря Переход Хлодвига I, короля франков, в католическую веру.

Родились 
 Кевин Глендалохский — ирландский святой.

Скончались 
 Анастасий II (папа римский).
 Иоанн Скиф — восточноримский полководец и политик конца V века.
 Мин-ди (Южная Ци) — китайский император династии Южная Ци.
 Император Нинкэн — 24-й император Японии.

См. также